Seznam držav po proizvodnji bakra po podatkih British Geological Survey, deloma tudi U.S. Geological Survey - USGS (za leto 2013)

Glej tudi
Seznam držav po proizvodnji aluminija
Seznam držav po pridobivanju železove rude
Seznam držav po proizvodnji jekla
Seznam držav po proizvodnji cementa

Sklici

Zunanje pvoezave
British Geological Survey seznam

Rudarstvo